Sonnberger ist der Name von

 Peter Sonnberger, österreichischer Verwaltungsjurist und ehemaliger Politiker (ÖVP)
 Sonnberger (Adelsgeschlecht), österreichische Ministerialadelige 10. bis 14. Jahrhundert